10 000 může znamenat:

 10 000 (číslo)
 10 000 Maniacs – americká rocková skupina
 10,000 Days – čtvrté album skupiny Tool
 10,000 Light Years Ago – druhé sólové studiové album anglického hudebníka Johna Lodgea.
 Myriáda (ze starořeckého μυριάς, myrias) označuje číslo deset tisíc (10 000)